«Бей в барабан медленно» () — художественный фильм режиссёра Джона Д. Хинкока о бейсбольной команде и её игроках, вышедший на экраны США в 1973 году. Фильм основан на одноимённом романе 1956 года Марка Харриса, который в этом же году был экранизирован в телевизионной версии с участием Пола Ньюмена. Съёмки киноверсии 1973 года проходили на крупнейших стадионах Флориды (Jack Russell Memorial Stadium) и Нью-Йорка (Shea Stadium и Yankee Stadium).

Сюжет 
Генри Уигген (Мориарти) и Брюс Пирсон (Де Ниро) — члены бейсбольной команды высшей лиги США «Нью-Йоркские Мамонты» (название вымышлено). Они искренние друзья, постоянные соседи по комнатам в гостиницах на выездных матчах. Генри — звезда бейсбола, талантливый подающий (питчер), Брюс — менее выдающийся игрок, играющий на приёме (кэтчер). На стыке двух сезонов во время медицинского осмотра у Пирсона обнаруживают болезнь Ходжкина, злокачественное заболевание. Кроме врачей об этом знает только Уигген. Он начинает усиленно опекать и заботиться о Брюсе, психика которого отличается ранимостью и лёгкой возбудимостью. Начавшийся сезон для Мамонтов, лидеров лиги, складывается тяжело. Но Уигген хочет сделать всё возможное, чтобы наступивший сезон стал самым ярким сезоном в карьере и жизни Пирсона. Его усилия вознаграждаются, команда прерывает серию неудач и возвращается к подобающему, победному стилю игры. «Нью-Йоркские Мамонты» выигрывают финал сезона. Брюс умирает.

В ролях 
 Майкл Мориарти — Генри Уигген
 Роберт Де Ниро — Брюс Пирсон
 Винсент Гардения — Дутч Шнелл
 Энн Уэджуорт — Кати
 Фил Фостер — Джо
 Хизер Макрей — Холли
 Том Лигон — Пайни Вудс
 Дэнни Айелло — Хорс
 Сельма Даймонд — Тутси
 Барбара Бэбкок — владелец команды
 Патрик Маквей — отец Брюса

Награды 
Де Ниро за роль Брюса Пирсона получил свою первую кинематографическую награду — премию Объединения кинокритиков Нью-Йорка как лучший актёр второго плана. Винсент Гардения был номинирован в категории лучшего актёра второго плана на премию Оскар, но награды не получил.

Дополнительные факты 
 Название романа и фильма заимствовано из ковбойской песни «Улицы Лоредо» (Известной также как «Скорбная песня ковбоя» ) и подразумевает медленные удары в барабан во время траурных ритуалов. Позже песня была использована в фильмах «Ночь на Земле» и «Горбатая гора».
 Аль Пачино называет этот фильм одним из своих самых любимых.
 Команда вымышленного клуба «Нью-Йоркские Мамонты» играет в форме реального клуба «Нью-Йорк Янкиз».

Примечания

Ссылки 
  
  
Фильмы-драмы США
Фильмы о бейсболе
Фильмы на английском языке
Фильмы Джона Д. Хэнкока
Фильмы США 1973 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы Paramount Pictures